Красные Поляны — название населённых пунктов в России:
 Красные Поляны — деревня в Воскресенском районе Нижегородской области.
 Красные Поляны — село в Ардатовском районе Республики Мордовия.

См. также 

 Красная Поляна
Красные Полянки